Theologos (griechisch Θεολόγος) ist

 der griechische Beiname des Evangelisten Johannes, siehe Johannes (Evangelist)

 der Name eines Dorfes auf der griechischen Insel Thasos, siehe Theologos (Thasos)
 der Name eines Dorfes in der gemeinde Lokri, siehe Theologos (Fthiotida)
Siehe auch:
 Theologos P